Carmen je lahko:

 Carmen (opera) - opera Georgesa Bizeta
 Carmen - slovenski film
 Carmen - žensko ime
 carmen - latinska beseda, ki pomeni pesem
 Carmen - roman Metoda Pevca

Glej tudi 

 Karmen